Андрей Леонидович Ма́лченко (1904—1970) — советский учёный, специалист в области производства спирта,.

Биография 
Родился в 1904 году в Глухове (ныне Сумская область, Украина).

Высшее образование (1930, институт в Каменец-Подольске). Работал сменным технологом, заведующим лабораторией на Трилесском спиртовом заводе.

Окончил аспирантуру в Киевском технологическом институте пищевой промышленности, защитил диссертацию. Доцент (1933).

С 1937 года заместитель начальника Главспирта — начальник технического отдела.

В 1947 году предложил способ непрерывного сбраживания паточного раствора, основанный на том, что часть бродящей жидкости непрерывно откачивается из бродильного чана и используется вместо дрожжей, приготовленных обычными методами. Та же технология могла применяться для сбраживания крахмала.

С 1949 года начальник Главспирта.

Доктор технических наук. В 1960-е годы заведующий кафедрой Всесоюзного заочного института пищевой промышленности.

 Научные публикации
 Контроль и учёт в спиртовом производстве. М.; Л.: Снабтехиздат, тип. «Пролетарское слово», 1933.
 Химико-технический и микробиологический контроль бродильных производств (спиртовое, пивоваренное, дрожжевое) [Текст] / доц. А. Л. Малченко, инж.-техн. Л. И. Ясинский и Р. И. Гольдфарб; Под ред. инж.-техн. Г. И. Фертмана; Допущено УУЗ Наркомпищепрома СССР в качестве учеб. пособия для вузов. — Москва ; Ленинград : Пищепромиздат, 1937 (Москва : 1 тип. Трансжелдориздата). - Переплет, 514 с. : ил.; 26х19 см. На переплете: доц. А. Л. Малченко, инж.-техн. Л. И. Ясинский и Р. И. Гольдфарб при участии Е. И. Квасникова и инж.-техн. И. П. Вавилова.
 Технико-химический контроль и учёт спиртового производства. Утверждено УМС НКПП СССР в качестве учебника для техникумов / соавт. С. В. Атаманенко, А. В. Пелихова. М.; Л.: Пищепромиздат, 1940 (2-е изд. — 1946).
 Малченко, Андрей Леонидович. Пищевая промышленность Китайской Народной Республики [Текст]. — Москва : Пищепромиздат, 1957. — 142 с. : ил.; 20 см. — (Пищевая промышленность за рубежом/ М-во пром-сти продовольств. товаров СССР. Отд. техн. информации).
 Малченко А.Л., Ашкинузи З.К. Полунепрерывная технологическая схема производства спирта. Киев-Львов, Государственное издательство технической литературы Украины, 1951. — 263 с.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1943) — за коренное усовершенствование технологии производства ацетона и бутанола, дающее значительное упрощение и удешевление производства.
 Сталинская премия третьей степени (1948) — за разработку и внедрение метода непрерывного производства спирта, обеспечившего значительное увеличение производительности спиртовых заводов.
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1961).

Примечания

Источники 
 К 100-летию со дня рождения А. Л. Малченко [Текст] / О. А. Малченко // Пищевая промышленность. — 2004. — № 4. — С. 122—123. — Малченко. — Ил.: 1 фот. . — ISSN 0235-2486
 Малченко Андрей Леонидович/ Фото
 О винокурах России: воспоминания. Николай Сергеевич Терновский. Пищепромиздат, 1997 - Всего страниц: 190